Liverpool John Lennon Airport
 Lipoproteïnelipase